Zhōng peut faire référence à :

 Zhōng (盅), un type de tasse chinoise apparentée au gaiwan ;
 le xian de Zhōng (忠县), une subdivision administrative de la municipalité de Chongqing en Chine ;
 Zhōng (中), caractère chinois signifiant milieu ;
 , un nom de famille chinois courant.

Voir aussi 
 biān zhōng (编钟), un instrument de musique chinois

Homonymie de toponyme